

Architettura 
 Ville – plurale di villa, tipologia architettonica

Geografia

Francia

Alta Francia 
 Ville – comune nel dipartimento dell'Oise
 Ville-le-Marclet – comune nel dipartimento della Somme
 Ville-Savoye – comune nel dipartimento dell'Aisne
 Ville-sur-Ancre – comune nel dipartimento della Somme

Alvernia-Rodano-Alpi 
 Ville-en-Sallaz – comune nel dipartimento dell'Alta Savoia
 Ville-la-Grand – comune nel dipartimento dell'Alta Savoia
 Ville-sous-Anjou – comune nel dipartimento dell'Isère 
 Ville-sur-Jarnioux – comune nel dipartimento del Rodano

Borgogna-Franca Contea 
 Ville-du-Pont – comune nel dipartimento del Doubs
 Ville-Langy – comune nel dipartimento della Nièvre

Corsica 
 Ville di Paraso, in francese Ville-di-Paraso – comune nel dipartimento dell'Alta Corsica
 Ville di Pietrabugno, in francese Ville-di-Pietrabugno – comune nel dipartimento dell'Alta Corsica

Grand Est 
 Villé – comune nel dipartimento del Basso Reno
 Ville-au-Montois – comune nel dipartimento della Meurthe e Mosella
 Ville-au-Val – comune nel dipartimento della Meurthe e Mosella
 Ville-devant-Belrain – comune nel dipartimento della Mosa
 Ville-devant-Chaumont – comune nel dipartimento della Mosa
 Ville-Dommange – comune nel dipartimento della Marna
 Ville-en-Blaisois – comune nel dipartimento dell'Alta Marna
 Ville-en-Selve – comune nel dipartimento della Marna
 Ville-en-Tardenois – comune nel dipartimento della Marna
 Ville-en-Vermois – comune nel dipartimento della Meurthe e Mosella
 Ville-en-Woëvre – comune nel dipartimento della Mosa
 Ville-Houdlémont – comune nel dipartimento della Meurthe e Mosella
 Ville-sous-la-Ferté – comune nel dipartimento dell'Aube
 Ville-sur-Arce – comune nel dipartimento dell'Aube
 Ville-sur-Cousances – comune nel dipartimento della Mosa
 Ville-sur-Illon – comune nel dipartimento dei Vosgi
 Ville-sur-Lumes – comune nel dipartimento delle Ardenne
 Ville-sur-Retourne – comune nel dipartimento delle Ardenne
 Ville-sur-Saulx – comune nel dipartimento della Mosa
 Ville-sur-Terre – comune nel dipartimento dell'Aube
 Ville-sur-Tourbe – comune nel dipartimento della Marna
 Ville-sur-Yron – comune nel dipartimento della Meurthe e Mosella

Île-de-France 
 Ville-d'Avray – comune nel dipartimento dell'Hauts-de-Seine
 Ville-Saint-Jacques – comune nel dipartimento di Senna e Marna

Italia 
 Ville – frazione di Cairo Montenotte, comune nella provincia di Savona (Liguria)
 Ville – frazione di Giovo, comune nella provincia autonoma di Trento (Trentino-Alto Adige)
 Ville d'Anaunia – comune nella provincia autonomdi Trento (Trentino-Alto Adige)
 Ville del Monte – ex comune, frazione di Tenno, comune nella provincia autonoma di Trento (Trentino-Alto Adige)
 Ville di Corsano – frazione di Monteroni d'Arbia, comune nella provincia di Siena (Toscana)
 Ville di Fano – frazione di Montereale, comune nella provincia dell'Aquila (Abruzzo)
 Ville San Pietro – ex comune, frazione di Borgomaro, comune nella provincia di Imperia (Liguria)
 Ville San Sebastiano – ex comune, frazione di Borgomaro, comune nella provincia di Imperia (Liguria)

Lussemburgo 
 Ville-Haute – quartiere di Lussemburgo, comune nel cantone di Lussemburgo (Lussemburgo)

Stati Uniti d'America 
 Ville Platte – comune nella parrocchia di Evangeline (Louisiana)

Onomastica 

 Ville – nome proprio di persona finlandese maschile

Persone 
 Georges Ville (1824-1897) – agronomo e fisiologo francese
 Maurice Ville (1900-1982) – ciclista francese
 Christophe Ville (1963) – hockeista su ghiaccio francese

Pagine correlate 
 De Ville – pagina di disambiguazione
 La Ville (disambigua) – pagina di disambiguazione
 Le Ville – pagina di disambiguazione
 Villa (disambigua) – pagina di disambiguazione
 Ville-Marie – pagina di disambiguazione